cp, cP, Cp ou CP pode ser:

cp
 cp (Unix), um comando do sistema operacional Unix.

cP
 CPanel, software de gestão de alojamento web
 Poise, uma unidade de viscosidade, frequentemente usada com o prefixo centi, centipoise  (cP)

Cp
 Ceteris paribus, expressão latina que pode ser traduzida por "todo o mais é constante"

Física
 Coeficiente de pressão, número adimensional que descreve a pressão relativa através de um campo de fluxo em dinâmica de fluidos (Cp)

Quimica
 Complexo ciclopentadienil, um complexo metálico com um ou mais grupos ciclopentadienil (Cp−)

Cp.
 Abreviatura de "Compare".

CP

Música
 Christina Perri, cantora e compositora americana
 Coldplay, banda britânica de rock alternativo

Transporte
 Canadian Airlines, código IATA (CP)
 Comboios de Portugal, uma empresa estatal portuguesa de transporte ferroviário
 Companhia Paulista de Estradas de Ferro, companhia ferroviária brasileira sit­a no estado de São Paulo

Outros
 Club Penguin,  jogo eletrônico online multijogador social em massa
 Código de Endereçamento Postal, o sistema de endereçamento postal no Brasil
 Código Postal, código de endereço postal
 Passionistas, a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, também chamada de Congregação da Paixão
 Sigla para Corinthians Paulista
 Sigla para pornografia infantil, mídia no qual se trata com envolvimento de menores de idade em atividades sexuais e eróticas 
Desambiguações de siglas